Saint George (inglés por San Jorge) puede aludir a:

Lugares

Australia 
 Saint George, en Queensland.

Bermudas 
 Saint George, ciudad de Bermudas.

Granada 
 Saint George, capital del país.
 Universidad de Saint George, universidad de la capital del país.

Estados Unidos 
  St. George, en Alaska.
 St. George, en Carolina del Sur.
 St. George, en Kansas.
 St. George, capital del condado de Washington, Utah.
 St. George, en Vermont.